Gruia este un nume românesc care provine de la cuvântul „gruie” (cocor). Este purtat de:
Călin Gruia (1915-1989) scriitor român
Florea Gruia, ministru, secretar de stat în guvernul Constantin Dăscălescu
Gheorghe Gruia (1940-2015), handbalist român
Ion V. Gruia (1895-1952), jurist, profesor universitar și ministru
Mihai Gruia Sandu (n. 1956), actor român
Stelian Gruia (1933-1996), scriitor român
străjerul Gruia – personaj din filmul Maiorul Mura

Legături externe 
 Gruia la Names Encyclopedia

Nume de familie românești